Rewolucja lipcowa we Francji (1830)
 Wydarzenia lipcowe w Rosji (1917)
 Rewolucja lipcowa w Rosji (1918)